Royal Imtech N.V.
Imtech België